David Kibet (1963), Keniaans middenlangeafstandsloper
 Duncan Kibet (1978), Keniaans langeafstandsloper
 Eliud Kibet Kirui (1975), Keniaans veldloper
 Hilda Kibet (1981), Keniaans-Nederlandse langeafstandsloopster
 Ivy Kibet (1990), Keniaans langeafstandsloopster
 Luke Kibet (1973), Keniaans langeafstandsloper
 Luke Kibet (1983), Keniaans langeafstandsloper
 Sammy Kibet (1980), Keniaans langeafstandsloper
 Shedrack Kibet Korir (1978), Keniaans middellangeafstandsloper
 Stephen Kosgei Kibet (1986), Keniaans langeafstandsloper
 Sylvia Kibet (1984), Keniaans langeafstandsloopster
 Valentine Kibet (1989), Keniaans langeafstandsloopster
 Wilson Kibet (1972), Keniaans langeafstandsloper
 Wilfred Kibet Kigen (1975), Keniaans langeafstandsloper
 Yusuf Kibet Biwott (1986), Keniaans middellangeafstandsloper